La Coupe de Suisse de rugby à XV 2013-2014 oppose 32 équipes suisses issues de la LNA, LNB et LNC en match à élimination directe. Les rencontres des seizièmes de finale ont lieu les  au 
entre les équipes issues de la LNB et LNC et les huitièmes de finale en mai 2014. La finale se déroule le  à Yverdon-les-Bains où le RC Genève PLO 1 remporte le match face au Hermance RRC 1 sur le score de 42 à 10.

Résultats

Seizièmes de finale

Tableau final

Finale

Références

Liens externes 
 www.suisserugby.com 

Rugby à XV en 2014
Sport en Suisse en 2014
Compétition de rugby à XV en Suisse